Список творів російського композитора Сергія Рахманінова

Список творів за жанрами

Оркестрові твори

Для фортепіано з оркестром

Симфонії

Сюїти та інші оркестрові твори

Симфонічні поеми

Опери

Фортепіанна музика

Твори для фортепіано

Інші твори для фортепіано

Камерна музика

Вокальна і хорова музика

Романси

Література 

 
Твори Сергія Васильовича Рахманінова